Villeroy ist der Name von

Gemeinden 

in Kanada:
 Villeroy (Québec)

in Frankreich:
 Villeroy (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 Villeroy (Somme) im Département Somme
 Villeroy (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
 Villeroy-sur-Méholle im Département Meuse

Personen
 Alfred Villeroy (1818–1896), französischer Porzellanfabrikant
 Charles-Ambroise Villeroy (1788–1843), französischer Porzellanfabrikant und Gutsbesitzer, Sohn von Nicolas Villeroy
 Ernest Villeroy (1843–1908), französischer Porzellanfabrikant
 François Villeroy de Galhau (* 1959), französischer Bankmanager und „Haut fonctionnaire“
 Madeleine Angélique Neufville de Villeroy (1707–1787), französische Adlige und Salonnière
 Nicolas Villeroy (1759–1843), französischer Eisengießer und Gründer der Keramikfirma Villeroy & Boch

Personen mit diesem Titel
 Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy (1542–1617), französischer Politiker und Diplomat
 Nicolas de Neufville, duc de Villeroy (1598–1685), Marschall von Frankreich, Erzieher von Ludwig XIV
 Louis Nicolas de Neufville, duc de Villeroy (1663–1734), Gouverneur von Lyon
 François de Neufville, duc de Villeroy (1644–1730), Heerführer und  Marschall von Frankreich, Jugendfreund von Ludwig XIV und Erzieher von Ludwig XV
 Gabriel Louis François de Neufville, duc de Villeroy (1731–1794), Gouverneur von Lyon

historische Gebäude

Die Familie Neufville de Villeroy besaß mehrere bedeutende Gebäude in Frankreich, die alle "Hôtel de Villeroy" heißen oder hießen, heute als "Monuments Historiques" geschützt sind und eine Rolle in der Geschichte des Landes gespielt haben.

Firmen
 Villeroy & Boch